Роберт-Джордж Вардло-Рамзай FLS, FZS (1852—1921) — британский офицер и натуралист. Служил в Индии, Афганистане и Бирме, а также на Андаманских островах. Участвовал в Первой англо-афганской войне. С 1882 года в отставке. Интересовался орнитологией с детства, уже в возрасте двадцати лет стал членом Британского орнитологического союза. Позже, в 1913—1918 годах, он являлся его президентом.

Ссылки 
Был женат. Являясь племянником Артура Хея, унаследовал от него большую коллекцию шкурок птиц, которую позже передал в дар Британскому музею.

Труды 
 Guide to the birds of Europe and North Africa (1923, работа была опубликована посмертно)

Примечания

Ссылки 
 Guide to the birds of Europe and North Africa

Орнитологи Великобритании
Президенты Британского союза орнитологов